

Зелениково () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Зелениково () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Брезово.